Wolfson College kan syfta på:

Wolfson College, Cambridge – ett college vid Cambridges universitet
Wolfson College, Oxford – ett college vid Oxfords universitet